|}
Die Bahnstrecke Lwiw–Hrebenne ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Lwiw, dem Zentrum der Westukraine in nördlicher Richtung nach Hrebenne, einem Grenzdorf im östlichen Polen. Die in einer Spurweite von 1520 mm (russische Breitspur; bis Rawa-Ruska nahe der polnischen Grenze) bzw. 1435 mm (Europäische Normalspur; ab Rawa-Ruska) ausgeführte Strecke ist eingleisig, nicht elektrifiziert und der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja geführt.

Die Bahnstrecke wurde durch die Lokalbahngesellschaft Eisenbahn Lemberg–Bełżec (Tomaszów) am 23. Oktober 1887 dem Verkehr übergeben, die Bauarbeiten begannen bereits 1886. 

Erst unter polnischer Hoheit erfolgte 1932 die Verstaatlichung der Eisenbahngesellschaft, seither ist die Linie in Staatsbesitz.

Auf polnischer Seite führt heute die Streckennummer 69 bis nach Hrebenne, der internationale Verkehr ab Rawa-Ruska bis Warschau wurde 2005 eingestellt, die Schienenverbindungen in Rawa-Ruska abgebaut, so dass die Grenzstrecke heute stark verwildert ist.

Siehe auch 
 Eisenbahn Lemberg–Bełżec (Tomaszów)

Weblinks 
 Fahrplan Lwiw-Rawa-Ruska von 2014
 Fotos der Bahnstrecke bis Rawa-Ruska
 Streckeninfo für den weiterführenden polnischen Teil

Literatur 
 Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Redaktion Hermann Strach, Wien, Budapest 1908 ff., mehrbändiges damaliges Standardwerk

Spurweite 1520 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in der Ukraine
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke LwiwHrebenne
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lublin